Анна Белл Пикс (; род. 26 июля 1981, Чатсворт, Калифорния, США) — американская порноактриса и эротическая фотомодель.

Биография 
Эйприл Галлахер родилась 26 июля 1981 года в Чатсворте, в Долине Сан-Фернандо города Лос-Анджелеса, Калифорния. После окончания школы, поступила в университет, где училась на бухгалтера .Чтобы оплатить учебу, ей пришлось работать в эротическом видеочате, где получала довольно большую прибыль.

Карьера 
Прежде чем начать сниматься в порно, она до 34 лет работала в эротическом чате. Она, как и другие порноактрисы, которые начали свою карьеру в порно в возрасте более тридцати лет, была отнесена к категории MILF.

Её тело имеет огромное количество татуировок. Первое тату она сделала в возрасте 18 лет и сейчас у неё 27 татуировок.

В 2016 году была номинирована на премию «AVN Awards» за лучшую роль в фильме «I Love Big Toys 41».

В 2017 году получила две номинации на премию «XBIZ Award» в категориях «Лучшая старлетка» и «Лучшая актриса второго плана» за фильм «Suicide Squad XXX: An Axel Braun Parody».

Обладательница пяти премий «Inked Awards» (2015, 2016). Также имеет ряд номинаций на премии «NightMoves Awards», «Inked Awards» и другие.

На сегодняшний день она снялась в более 90 фильмах в таких порностудиях, как Evil Angel, Elegant Angel, Digital Sin, Wicked, Reality Kings, Pure Play Media, Naughty America, New Sensations, Digital Playground и Brazzers.

Избранная фильмография 
 Dominance and Submission
 Inked Angels 5
 Lesbians and Their Big Toys
 Lex’s Tattooed Vixens
 My Hotwife’s Gangbang 3
 Thou Shalt Not Print Marks Upon Thee
 Whore’s Ink 3 (2016)
 Suicide Squad XXX: An Axel Braun Parody (2016)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Anna Bell Peaks в Instagram
 Anna Bell Peaks в Twitter
 [bestporncams.com/pornstar/anna-bell-peaks/ Anna Bell Peaks info]
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
MILF-порнография
Альтернативная порнография